

События

Римская республика 
 Консулы: Гней Октавий (плебей) и Луций Корнелий Цинна (патриций); консул-суффект (после изгнания Цинны): Луций Корнелий Мерула (патриций); преторы: Гай Норбан и Марк Сервилий; народные трибуны: Гай Милоний, Марк Вергилий, Марк Марий Гратидиан, Публий Магий, Секст Луцилий и Целий; квесторы: Гай Клавдий Марцелл, Гней Тремеллий Скрофа и Марк Геренний; проквестор: Луций Лициний Лукулл Понтийский (в Ахайе); монетные триумвиры: Гай Меммий, Луций Меммий, Луций Рубрий Доссен и Марк Фонтей.
 Цинна пытался провести закон о перераспределении италиков по всем трибам, в результате чего его изгнали из Рима. Цинна и вернувшийся из изгнания Марий организовали армию из италиков и захватили Рим. Цинна и Марий объявили себя консулами на следующий год и восстановили законы Сульпиция Руфа. Жестокое преследование противников Мария.
 Первая Митридатова война:
 Полководец Митридата Архелай и тиран Афин Аристион вступили в Беотию. Против них выступил легат претора Македонии Бруттий Сура, однако ни одна из сторон не одержала победу.
 В Эпире высадился с пятью легионами Сулла и начал наступление на Афины. Аристион осаждён в Афинах, а Архелай в Пирее.
 По приказу Суллы Лукулл отправился в Египет, Сирию и на Родос, чтобы собрать флот для блокады Пирея.
 Сулла приказал разграбить святилища в Эпидавре, Олимпии и Дельфах, чтобы собрать средства для военной кампании.

Азия 
 Антиох XII Дионис захватил Дамаск и провозгласил себя царём Сирии.
 6 августа, наблюдение кометы Галлея вавилонскими астрономами.

Родились 
 Гай Валерий Катулл — римский поэт;
 Луций Мунаций Планк — консул 42 года до н. э.;
 87, ок. — Марк Сервилий (ум. не позднее 47 до н. э.), предполагаемый легат Гая Клавдия Пульхра в Азии;
 1 октября — Гай Саллюстий Крисп (ум. 13 мая 34 до н. э.), римский историк.

Скончались 
 У-ди (род. ок. 140 до н. э.), император Китая;
 Гней Помпей Страбон (род. не позже 132 до н. э.), римский полководец. Умер во время эпидемии в Риме;
 Луций Юлий Цезарь — консул 90 года до н. э., убит сторонниками Мария и Цинны;
 Гней Октавий (род. ок. 130 до н. э.), консул этого года, убит сторонниками Мария и Цинны;
 Марк Антоний Оратор (род. 143 до н. э.), консул 99 года до н. э., убит сторонниками Мария и Цинны;
 Публий Лициний Красс — консул 97 года до н. э., убит сторонниками Мария и Цинны;
  (род. ок. 128 до н. э.), претор около 88 до н. э., убит сторонниками Мария и Цинны;
 Луций Корнелий Мерула — консул-суффект текущего года, совершил самоубийство;
 Квинт Лутаций Катул (род. ок. 150 до н. э.), консул 102 года до н. э., совершил самоубийство.

См. также

Примечания